Die Basketball-Bundesliga-Saison 2014/15 (offiziell Beko Basketball-Bundesliga) war die 49. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Basketball der Männer. Die reguläre Saison startete am 2. Oktober 2014 und endete am 30. April 2015 mit dem 34. und letzten Spieltag. Die Play-offs endeten mit dem fünften Finalspiel am 21. Juni 2015.

Deutscher Meister wurden die Brose Baskets aus Bamberg, die sich in der Finalserie gegen den Vorjahresmeister FC Bayern München mit 3:2 Siegen durchsetzten. Für Bamberg war es der insgesamt siebte Meisterschaftsgewinn.

Mannschaften

Abschlusstabelle 

in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison / A = Aufsteiger zu dieser Saison

Play-offs 2014/15 

Übersicht der einzelnen Play-off-Runden
Viertelfinale

Brose Baskets Bamberg (1) – MHP Riesen Ludwigsburg (8) 3:0 (87:79, 89:84 n. V., 87:79) 
ALBA Berlin (2) – EWE Baskets Oldenburg (7) 3:0 (95:90, 88:78, 87:77) 
FC Bayern München (3) – Fraport Skyliners (6) 3:1 (83:72, 69:93, 82:64, 92:71) 
Telekom Baskets Bonn (4) – ratiopharm Ulm (5) 2:3 (73:75, 93:88, 99:95, 73:86, 79:86) 

Halbfinale

Brose Baskets Bamberg (1) – ratiopharm Ulm (5) 3:0 (99:63, 81:80, 90:70) 
ALBA Berlin (2) – FC Bayern München (3) 2:3 (81:55, 73:85, 101:88, 83:89, 96:101 n. V.) 

Finale

Brose Baskets Bamberg (1) – FC Bayern München (3) 3:2 (73:84, 80:78, 91:79, 73:83, 88:84)

Meistermannschaft

Ehrungen 2014/15 

Quelle:

All-BBL Teams 
All-BBL First Team:
 G Brad Wanamaker (Brose Baskets)
 G Alex Renfroe (Alba Berlin)
 F D. J. Kennedy (MHP Riesen Ludwigsburg)
 F Jamel McLean (Alba Berlin)
 C John Bryant (FC Bayern München)

All-BBL Second Team:
 G Khalid El-Amin (BG Göttingen)
 G Nihad Đedović (FC Bayern München)
 F Ryan Thompson (Brose Baskets)
 F Raymar Morgan (BG Göttingen)
 C Tim Ohlbrecht (Ratiopharm Ulm)

Vermarktung 
Seit dem Start der Saison 2014/15 waren erstmals alle bis zu 350 Spiele der Beko Basketball-Bundesliga über das Portal Telekom Basketball live und in HD zu sehen. Über Telekom Entertain, sowie über PC, Tablet oder Smartphone konnten die Spiele Live oder on Demand verfolgt werden.

Weblinks 
 Beko Basketball Bundesliga – Startseite – offizielle Webseite der Beko BBL
 Telekom Basketball – Portal „Telekom Basketball“

Einzelnachweise 

2014/15
Basketballsaison 2014/15